Norrgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrgrundet, Larsmo, Österbotten,  (2 ha)
 Norrgrundet (Brändö, Åland),  (1 ha)
 Norrgrundet (vid Äpplö, Houtskär), Åboland,  (0 ha)
 Norrgrundet (vid Jungfruskär, Houtskär), Åboland,  (1 ha)
 Norrgrundet (vid Berghamn, Korpo), Åboland,  (2 ha)
 Norrgrundet (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  
 Norrgrundet (vid Vandrock, Nagu), Åboland, 
 Norrgrundet (vid Stenskär, Nagu), Åboland,  (1 ha)
 Norrgrundet, Raseborg, Nyland,  (2 ha)
 Norrgrundet (söder om Orslandet, Ingå), Nyland, 
 Norrgrundet (söder om Degerölandet, Ingå), Nyland,

Se även
Norrgrund
Norrgrunden
Norrgrynnan
Norra grundet
Södergrundet

Robotskapade Finlandförgreningar